Esquire (anglicky, vysl. eskvajr) může znamenat:

 Esquire (titul) – britský titul nižší šlechty (ze středověkého squire), postupně rozšiřovaný, až po roce 1900 jej užívají muži s vyšším společenským postavením; zkratka Esq. se píše za jménem,
 Esquire (časopis) – mezinárodní pánský časopis.